Никола́й Арте́мьев:
 Артемьев, Николай Андреевич (1874—1948) — российский и советский учёный-электротехник.
 Артемьев, Николай Михайлович (1921—1990) — Герой Советского Союза.